Појам Стрелци је настао као множина речи Стрелац и он може значити:

 Стрелци, посебан род војске

или:

 Стрелци (Кичево), насељено место у општини Кичево, Северна Македонија
 Стрелци (Брезово, насељено место у општини Брезово, Бугарска
 Стрелци (Котел), насељено место у општини Котел, Бугарска

Види још 
 Стрелац (вишезначна одредница)